Comitè Internacional de Màrqueting i Relacions Públiques (de l'anglès Marketing & Public Relations), comitè de màrqueting i relacions públiques dins del Consell Internacional de Museus
 Assemblea Consultiva Popular (del nom en indonesi Majelis Permusyawaratan Rakyat), parlament d'Indonèsia
 Moviment Popular de la Revolució, partit polític del Zaire
 MultiPlanar Reconstruction, mètode de presentació d'imatges en tomografia computada
 Receptor de manosa-6-fosfat (de l'anglès Mannose 6-Phosphate Receptor), glicoproteïna receptora de manosa-6-fosfat